Gumperding ist der Name folgender Orte:

 Gumperding (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gumperding (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gumperting